Le championnat du Brésil de football 2002 est la manifestation de 2002 du championnat du Brésil de football qui détermine chaque année un champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division.

Saison régulière 

J = Matchs joués; G = Matchs gagnés; N = Matchs nuls; P = Matchs perdus; + = Buts pour; - = Buts contre; GD = Différence de buts; Pts = Points; C = Champion; R = Relégué; Q = Qualifié pour la phase finale

Les clubs en bleu disputeront la phase finale. Les quatre derniers clubs joueront en seconde division, et seront remplacés par 1 Criciúma EC, 2 Fortaleza EC. L'effectif de la première division étant ramené à 24 clubs qui disputeront à l'avenir un championnat par matches aller et retour sans phase finale.

Phase finale

1/4 de finale 

 Santos FC 3-1; 2-1 São Paulo FC

 Fluminense FC 3-0; 0-2 AD Sao Caetano

 Atlético Mineiro 2-6; 1-2 SC Corinthians

  Grêmio Porto Alegre 0-0; 1-0 EC Juventude

1/2 finales 

 Fluminense FC 1-0; 2-3 SC Corinthians

 Santos FC 3-0; 0-1 Grêmio Porto Alegre

Finale 

 Santos FC 2-0; 3-2 SC Corinthians

Le champion Santos FC, le finaliste SC Corinthians et le Grêmio Porto Alegre (1/2 finaliste mieux classé dans la saison régulière) sont qualifiés pour la Copa Libertadores.

2002
Brésil
Sport au Brésil en 2002